Ле Бре () — французская фамилия.

Известные носители 

 Ле Бре, Жан (1872—1947) — французский яхтсмен, призёр Олимпийских игр.
 Ле Бре, Карден (1558–1655) — французский юрист.
 Ле Бре, Робер Фавр (1904—1987) — французский журналист и многолетний руководитель Каннского кинофестиваля.
 Ле Бре де Флакур, Пьер-Карден  — французский государственный деятель. 

Страницы значений:Однофамильцы
Страницы значений по алфавиту